Yangba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangba (köpinghuvudort), Sichuan, 
 Yangba (köping), Guizhou, 
 Yangba, Gansu, ort, 

Robotskapade Kinaförgreningar